Plouhinec (Finistère)
 Plouhinec (Morbihan)